Евгений Наркисович Добржинский (21 января (2 февраля) 1864 — 6 января 1938) — российский библиотековед, библиограф, педагог. Пропагандист Универсальной десятичной классификации (УДК).

Биография 

Родился 21 января (2 февраля) 1864 года в Бессарабии, в Хотине, где служил его отец, чиновник военного ведомства, происходящий из обедневшего польского дворянского рода Элита-Добржинских. Последние годы жизни отец тяжело болел и умер, когда Евгению было 11 лет. Ещё через четыре года умерла мать. Трое их детей (Евгений, его сестра и младший брат) остались практически без средств существования.

В пятнадцатилетнем возрасте Добржинский окончил Хотинское уездное училище и, отказавшись от помощи родных, поступил в 4-й класс Каменец-Подольской гимназии, зарабатывая на жильё и еду уроками. Будучи в 6-м классе, вошёл в местный кружок самообразования, организованный бывшим студентом Московсковского университета Омировым. В августе 1881 принял участие в ученических беспорядках.

При поддержке знакомого своей семьи П. П. Долинского поступил в 6-й класс Варшавской первой гимназии; по окончании её в 1885 году — на физико-математический факультет Варшавского университета; окончил его в 1890.

Пробыл несколько месяцев в интеллигентской земледельческой колонии, организованной в Нальчике тем же П. Долинским. Вернувшись в Варшаву, поступил в 1891 в библиотеку Варшавского университета. В 1898 перешёл библиотекарем в Варшавский политехнический институт.

Выехал в Харьков, потом переехал в Петербург, куда с 1 июля 1906 приглашён библиотекарем в Политехнический институт.

В 1919—1920 по приглашению Саратовского университета занимался переустройством его библиотеки по десятичной системе. Затем вернулся на старую должность в Петроград.

3 мая 1926 года научной общественностью был отпразднован 35-летний юбилей библиотечной работы Е. Н. Добржинского.

Литература 
 Плотников А. Е. Воспоминания о совместной работе с Е. Н. Добржинским // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1-2. — С. 26—29.
 Королёв Н. А. Е. Н. Добржинский и Общество библиотековедения // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1-2. — С. 29—31.
 Гущин Б. П. Е. Н. Добржинский и система Брюссельского Института Международной библиографии // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1-2. — С. 31—37.
 Банк В. Э. Е. Н. Добржинский и Высшие курсы библиотековедения // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1-2. — С. 37—43.
 Список печатных работ Е. Н. Добржинского // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1-2. — С. 44—46.
 Добржинский Е. Н. Автобиография // Библиотечное обозрение. 1926. Кн. 1-2. — С. 47—57.
  (в пер.)
 Добржинский Евгений Наркисович // Деятели отечественной библиографии (1917—1929): Справочник. — М., 1994. Ч. 1.
 Е. Н. Добржинский и библиотечное дело в России: Доклады и сообщения научной конференции, 2—3 февраля 1994 г., Санкт-Петербург. — СПб., 1997 (библиогр.).
  (в пер.)
 Смирнова И. Н. Евгений Наркисович Добржинский — первый директор Фундаментальной библиотеки  // Санкт-Петербургский государственный технический университет. Научно-технические ведомости СПбГТУ. — СПб.: Изд.-полиграф. центр СПбГТУ, 2002. — № 2. — Электрон. версия печ. публикации 2002.

Ссылки 
 Фундаментальная библиотека СПбГПУ — История 

Выпускники Варшавского университета
Выпускники Первой Варшавской гимназии
Библиографы Российской империи
Библиографы СССР